Il existe plusieurs châteaux dénommés Château du Carla :

 Château du Carla à Burlats
 Château du Carla à Lavaur

